Савичевич (, ) — сербская, черногорская и хорватская фамилия.

Известные носители:
 Савичевич, Вукан (род. 1994) — черногорский футболист. 
 Савичевич, Деян (род. 1966) — футболист СФРЮ и СРЮ, атакующий полузащитник, черногорский футбольный функционер.
 Савичевич, Радмила (1926–2001) – югославская и сербская актриса.